Валерий Васильевич Оника (8 марта 1939 года, Полтава, УССР — 11 февраля 2015 года, Норильск, РФ) — советский и российский театральный актёр, режиссёр.

Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Валерий Оника родился 8 марта 1939 года в Полтаве Украинской ССР. В 1958 году окончил театральное училище в Черновцах (педагог Василий Василько). Играл в Черновицком музыкальном драматическом театре, драматическом театре ГСВТ (Германия), Харьковском русском драмтеатре (1968), Астраханском драматическом театре, Гомельском областном драматическом театре, Комсомольском-на-Амуре театре драмы (1978-1983).

В 1983—2012 годах был актёром Норильского Заполярного театра, где стал одним из ведущих артистов.

Умер 11 февраля 2015 года на 76-м году жизни.

Семья 
 Жена — Алевтина Александрова, актриса Норильского театра
 Сын — Василий Валерьевич Оника.

Награды 
 Заслуженный артист России (2001).
 лауреат фестиваля «Ново-Сибирский транзит» за спектакль «Старомодная комедия» (2010).

Работы в театре

Актёр 

  — «Чума на оба ваши дома» Гр. Горина — брат Лоренцо
  — «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил» Ю. Кима — Генералиссимус Сталин
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — Мамаев
  — «Недоросле» Фонвизина — Скотинин
  — «Веере леди Уиндермир» — лорд Нортон
  — «Сказки Арденского леса» Ю. Кима — министр Лебо
  — «Шут Балакириев» Гр. Горина — прокурор Ягужинский
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехов — Фирс
  — «Старомодная комедия» А. Арбузов — Родион Николаевич
 «Коварство и любовь» Фр. Шиллера — президент фон Вальтер
 «Пенелопа» С. Моэм — Профессор математики Голайтли
 «Дальше… Дальше… Дальше…» М.Ф. Шатров — И.Сталин
 «Свои люди – сочтёмся» А. Н. Островский — Купец Самсон Силович Большов
 «Хочу красиво жить» — Серко 
 «Три сестры» А. П. Чехов — Андрей
 «Варшавская мелодия» Л. Г. Зорин — Виктор
 «И дольше века длится день» Ч. Айтматов — Едигей
 «Гамлет» Шекспир — Клавдий
 «Клоп» В. В. Маяковский — Присыпкин

Режиссёр 
 «Старомодная комедия» А. Арбузов

Примечания

Ссылки 
 Актёры России. Оника Валерий Васильевич. 
 «Старомодная комедия» А. Арбузов, спектакль - Алевтина Александрова и Валерий Оника - Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского (фотоальбом)